Strážovice (Duits: Straschowitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, en maakt deel uit van het district Hodonín.
Strážovice telt 557 inwoners.

Gemeente in Hodonín